Danakil bezeichnet

 Danakil (Volk), arabische Bezeichnung für das Hirtennomadenvolk der Afar in Nordost-Afrika
 Danakil-Somalia, eine zusammenfassende Bezeichnung für die Wüsten im Afar-Dreieck und auf der Somali-Halbinsel
 Danakil-Depression, geologische Depression im Afar-Dreieck
 Danakil (Band), französische Reggae-Band
 Danakil (Erfurt), Wüsten- und Urwaldhaus aus der BUGA 2021 in Erfurt